Skommartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skommartjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Nedre Skommartjärnen, sjö i Borlänge kommun, 
Skommartjärnen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (1 ha)
Skommartjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Skommartjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Övre Skommartjärnen, sjö i Borlänge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn